Anastasija Witaljewna Gubanowa, ,  (ur. 2 grudnia 2002 w Togliatti) – rosyjska łyżwiarka figurowa reprezentująca Gruzję od 2021 roku, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), mistrzyni Europy (2023), srebrna medalistka finału Junior Grand Prix (2016), medalistka zawodów z cyklu Challenger Series.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Gruzińscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Gruzińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie związani z Petersburgiem
Ludzie urodzeni w Togliatti
Urodzeni w 2002